Vanotti è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Vanotta, Vanotto.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente in Valtellina, nel sondriese e nel bergamasco.

Potrebbe derivare dal prenome Giovanni, diventato prima Giovannotto e poi Vanotto.

In Italia conta circa 285 presenze.

La variante Vanotta compare molto sporadicamente nell'alessandrino; Vanotto è sempre estremamente raro e tipico del torinese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani